Il torneo di pugilato dei pesi mediomassimi (limite di 81 kg) ai XVIII Giochi panamericani si è svolto a Lima, in Perù dal 27 luglio al 1 agosto 2019 e vi hanno preso parte 6 pugili di 6 differenti nazioni.

Risultati

Collegamenti esterni
Risultati lima2019.pe

Pugilato ai XVIII Giochi panamericani